Rezerwat przyrody Stawy Przemkowskie – rezerwat przyrody
 Obszar Natura 2000 Stawy Przemkowskie – obszar Natura 2000